Агропросперис Банк (АП Банк) — украинский банк, предоставляющий займы для малых и средних агропроизводителей, в том числе под аграрные расписки.

Руководство 
Банком опосредованно владеет фонд NCH Agribusiness Partners II. Руководство фондом осуществляет NCH Capital Inc. (США)  , который с 1993 года управляет инвестициями в размере более 3 млрд долл. США через 9 региональных офисов по всему миру.

Банк входит в Группу компаний Агропросперис — один из крупнейших украинских агрохолдингов.

История 
16 июля 2015 Agro Holdings (Ukraine) Limited, дочерняя компания NCH Advisors, заключила сделку по приобретению ОАО «Астра Банк», который был зарегистрирован в 2007 году, а в 2015 году признан неплатежеспособным Национальным банком Украины. Данная сделка стала единственным случаем покупки неплатежеспособного банка и приведения его нормативов капитала и ликвидности в соответствие с законодательством.

4 февраля 2016 банк вышел на рынок под новым брендом — Агропросперис Банк. В феврале 2016 года Агропросперис Банк первым среди украинских банков начал кредитовать под аграрные расписки.

Показатели деятельности 
Общие активы банка по результатам 2019 года составили 1,1 млрд грн, а прибыль — 26 млн грн. 8 декабря 2017 года рейтинговое агентство Эксперт-Рейтинг  присвоило Агропросперис Банку долгосрочный кредитный рейтинг на уровне uaAA.

В феврале 2019 года Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE)  предоставил Агропросперис Банку кредит в гривне в эквиваленте 5 млн евро для финансирования украинских агропроизводителей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт компании 

Банки Украины